Puntius arulius —  субтропічна прісноводна риба роду пунтіус родини коропових. Вперше описана у 1849 році. Латинська назва походить від місцевоЇ назви даного виду.

Зустрічається на території південно-західної Індії, басейн р.Кавері. 

Довжина риби не перевищує 12  см. Характерною особливістю риби є спинний плавець, перші промені якого у самців розділенні і витягнуті (з віком стають дуже довгі) та нагадують косички. 

Утримується як акваріумна риба.

Примітки

Посилання 
 http://www.seriouslyfish.com/species/dawkinsia-arulius/ 
 http://www.fishbase.org/summary/Dawkinsia-arulius.html 
 http://myaquaclub.ru/fish/cyprinidae/318-barbus-arulius 

Пунтіус
Тварини, описані  1849
Риби Азії
Прісноводні риби
Акваріумні риби